Тавла:

 Тавла — река в Мордовии.
 Тавла — река в Республике Башкортостан и Оренбургской области.
 Тавла — река в Донецкой области, левый приток Калки.
  — станция Донецкой железной дороги на линии Мариуполь-Порт — Волноваха.

См. также 
 Подлесная Тавла — село в Кочкуровском районе Республики Мордовия.
 Напольная Тавла — село в составе городского округа Саранск Республики Мордовия.
 Татарская Тавла — село в Лямбирском районе Республики Мордовия
 Тавлы — село в Томской области.